Stephen Quinn (Dublin, 1 april 1986) is een Iers voetballer die bij voorkeur als centrale middenvelder speelt. Hij tekende in 2012 bij Hull City. In 2013 debuteerde hij in het Iers voetbalelftal.

Clubcarrière 
Quinn begon zijn voetbalcarrière bij het Ierse St. Patrick's Athletic, waar hij in april 2004 debuteerde in de League of Ireland tegen Shamrock Rovers. In 2005 trok de middenvelder naar het Engelse Sheffield United. Bij gebrek aan speelminuten werd hij in 2006 uitgeleend aan Milton Keynes Dons en Rotherham United. Pas in het seizoen 2008/09 kwam hij regelmatig aan spelen toe. Op 31 augustus 2012 tekende Quinn een driejarig contract bij Hull City. Eén dag later debuteerde hij voor zijn nieuwe club in de competitiewedstrijd tegen Bolton Wanderers met een doelpunt. Tijdens zijn eerste seizoen had Quinn een groot aandeel in de promotie van Hull City naar de Premier League. Hij werd eveneens uitgeroepen tot beste Hull-speler van het seizoen. Hij stond met Hull City AFC in de finale van de strijd om de FA Cup 2014, die de ploeg van trainer-coach Steve Bruce met 3-2 verloor van Arsenal. In de Premier League wordt de Ierse international door Bruce vaak gebruikt als wisselspeler.

Clubstatistieken

Interlandcarrière 
Quinn werd voor het eerst opgeroepen voor het Iers nationaal voetbalelftal voor de EK-kwalificatiewedstrijd tegen San Marino op 4 februari 2007. Op 4 juni 2013 maakte hij uiteindelijk zijn opwachting in het nationaal elftal in de vriendschappelijke interland tegen Georgië. Quinn mocht na 76 minuten invallen voor Wes Hoolahan. Met Ierland nam hij in juni 2016 deel aan het Europees kampioenschap voetbal 2016 in Frankrijk. Ierland werd in de achtste finale uitgeschakeld door gastland Frankrijk na twee doelpunten van Antoine Griezmann.

Referenties 

Iers voetballer